Els padrins (títol original en anglès: Best Men) és una pel·lícula estatunidenca de Tamra Davis estrenada el 1997 i doblada al català.

Argument 
Buzz, Teddy, Sol i Billy van a recollir el seu amic Jesse, que surt de la presó per casar-se el mateix dia. De camí, deixen Billy per a una carrera, s'aturen al banc de la seva petita ciutat i... cauen en ple robatori. Descobreixen aleshores que el famós "Hamlet", mena de Robin Hood emmascarat, buscat per totes les policies, no és altre que Billy, boig per Shakespeare i en conflicte obert amb el seu pare, xèrif de la localitat! Amb Buzz, antic boina verda, decideixen continuar junts per treure Billy d'allà.

Repartiment 
 Dean Cain: Buzz
 Andy Dick: Teddy
 Sean Patrick Flanery: Billy
 Mitchell Whitfield: Sol
 Luke Wilson: Jesse
 Fred Ward: el xèrif Phillips
 Raymond J. Barry: Hoover
 Drew Barrymore: Hope
 Brad Dourif: The Vet
 Tracy Fraim: Cuervo

Referències 

Pel·lícules de comèdia del Regne Unit
Pel·lícules dels Estats Units del 1997
Pel·lícules de comèdia dels Estats Units
Pel·lícules del Regne Unit del 1997